Davison ist ein ursprünglich patronymisch entstandener englischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des David“. Er wird gelegentlich auch als Vorname verwendet.

Namensträger

Familienname 
 A. Thomas Davison, kanadischer Schachspieler 
 Aidan Davison (* 1968), nordirischer Fußballspieler
 Alex Davison (* 1979), australischer Automobilrennfahrer
 Ann Davison (1912–1992), britische Seglerin
 Archibald Thompson Davison (1883–1961), US-amerikanischer Musikwissenschaftler
 Arthur Davison (1918–1992), kanadischer Dirigent und Violinist
 Bennett Davison (* 1975), US-amerikanischer Basketballspieler
 Beverly Davison, britische Violinistin
 Bobby Davison (* 1959), englischer Fußballspieler und -trainer
 Brian Davison (1942–2008), britischer Schlagzeuger
 Bruce Davison (* 1946), US-amerikanischer Schauspieler
 Bryce Davison (* 1986), kanadischer Eiskunstläufer
 David Davison, englischer Fußballtormann und -trainer
 Edward Davison (1898–1970), britischer Dichter
 Elsie Joy Davison (1910–1940), britische Pilotin
 Emily Davison (1872–1913), englische Frauenrechtlerin
 F. Trubee Davison (1896–1976), US-amerikanischer Geheimdienstmitarbeiter
 Frank Dalby Davison (1893–1970), australischer Schriftsteller
 Frederick Corbet Davison (1929–2004), US-amerikanischer Veterinärmediziner und Hochschullehrer

 Gerald Davison (* 1939), US-amerikanischer Gerontologe und Psychologe
 Gerard Davison (1967/1968–2015), nordirischer Paramilitär und Gemeindearbeiter
 Henry Pomeroy Davison (1867–1922), US-amerikanischer Bankier und Philanthrop
 Ian Davison (* 1968), britischer Terrorist
 James Davison (* 1986), australischer Rennfahrer
 Jean M. Davison, US-amerikanische Klassische Archäologin
 Joe Davison (* 1991), britischer Springreiter
 Joel James Davison (* 2001), britischer Theater- und Filmschauspieler

 Jon Davison (* 1949), US-amerikanischer Filmproduzent
 Joseph Davison (1868–1948), nordirischer Politiker
 Lea Davison (* 1983), amerikanische Radrennfahrerin
 Lex Davison (1923–1965), australischer Rennfahrer
 Liam Davison (1957–2014), australischer Schriftsteller
 Louis Davison (* 1999), britischer Theater- und Filmschauspieler
 Luke Davison (* 1990), australischer Radsportler
 Michael S. Davison (1917–2006), US-amerikanischer General
 Paul Davison (* 1971), englischer Snookerspieler
 Peter Davison (Dichter) (1928–2004), US-amerikanischer Dichter
 Peter Davison (* 1951), britischer Schauspieler
 Philip Davison (* 1957), irischer Autor
 Richard Davison (* 1955), britischer Dressurreiter
 Rob Davison (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Ronald Davison (1920–2015), neuseeländischer Richter
 Rosanna Davison (* 1984), irisches Model

 Tito Davison (1912–1985), mexikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur chilenischer Herkunft

 Tyeler Davison (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Wild Bill Davison (1906–1989), US-amerikanischer Kornettist
 Will Davison (* 1982), australischer Rennfahrer
 William Davison (1593–1669), schottischer Arzt, Chemiker und Biologe
 William Ruxton Davison († 1893), britischer Ornithologe

Vorname 
 Davison Dalziel, 1. Baron Dalziel of Wooler (1852–1928), britischer Unternehmer und Politiker

Sonstiges 
 Davison (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten
 USS Davison (DD-618), Zerstörer der US Navy
 Davison Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch 
 Davidson
 Davisson

Einzelnachweise 

Familienname
Männlicher Vorname
Englischer Personenname
Patronym